Stanisław Młodożeniec (1895-1959) – poeta, współtwórca polskiego futuryzmu.
 Jan Młodożeniec (1929-2000) – plakacista, malarz i grafik.
 Stanisław Młodożeniec (ur. 1953) – malarz.
 Piotr Młodożeniec (ur. 1956) – grafik, rysownik, ilustrator.